Старый Посад — название нескольких населённых пунктов:
 Старый Посад — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Старый Посад — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Старый Посад — деревня в Нытвенском районе Пермского края.